Окръг Бауцен (; ) е окръг в регион Дрезден, провинция Саксония, Германия. Заема площ от 2390.7 км2. Населението на окръга към 31 декември 2011 година е на 318 618 души. Гъстотата на население е 130 души/км2. Административен център на окръга е град Бауцен.

Градове и общини 

В състава на окръга има 15 града и 44 общини.

Градове 
Градовете в окръга са 15 на брой (с население към 31 декември 2011 година):

 Бауцен (40 457)
 Хойерсверда (36 687)
 Радеберг (18 374)
 Каменц (16 817)
 Бишофсверда (11 964)
 Лаута (9247)
 Пулшниц (7663)
 Бернсдорф (6826)
 Гросрерсдорф (6773)
 Ширгисвалде-Киршау (6759)
 Витихенау (5908)
 Вилтен (5499)
 Кенигсбрик (4414)
 Вайсенберг (3345)
 Елстра (2940)

Политика

Окръжен съвет 

Съставът на окръжния съвет от 8 юни 2008 година е следния (от общо 98 места):

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт 

Окръзи в Саксония